Acalyptratae — підсекція двокрилих комах підряду Коротковусі двокрилі (Brachycera). Представники групи, на відміну від Calyptratae, не мають джижчалець.

Класифікація 
 Підсекція Acalyptratae
 Надродина Conopoidea
 Conopidae
 Надродина Tephritoidea
 Lonchaeidae
 Pallopteridae
 Piophilidae
 Platystomatidae
 Pyrgotidae
 Richardiidae
 Tephritidae
 Ulidiidae
 Надродина Nerioidea
 Cypselosomatidae
 Micropezidae
 Neriidae
 Надродина Diopsoidea
 Diopsidae
 Gobryidae
 Megamerinidae
 Nothybidae
 Psilidae
 Somatiidae
 Syringogastridae
 Strongylophthalmyiidae
 Tanypezidae
 Надродина Sciomyzoidea
 Coelopidae
 Dryomyzidae
 Helosciomyzidae
 Heterocheilidae
 Ropalomeridae
 Sepsidae
 Sciomyzidae
 Надродина Sphaeroceroidea
 Chyromyidae
 Heleomyzidae
 Nannodastiidae
 Sphaeroceridae
 Надродина Lauxanioidea
 Celyphidae
 Chamaemyiidae
 Lauxaniidae
 Надродина Opomyzoidea
 Agromyzidae
 Anthomyzidae
 Asteiidae
 Aulacigastridae
 Clusiidae
 Fergusoninidae
 Marginidae
 Neminidae
 Neurochaetidae
 Odiniidae
 Opomyzidae
 Periscelididae
 Teratomyzidae
 Xenasteiidae
 Надродина Ephydroidea
 Camillidae
 Curtonotidae
 Diastatidae
 Ephydridae
 Drosophilidae
 Надродина Carnoidea
 Acartophthalmidae
 Australimyzidae
 Braulidae
 Canacidae
 Carnidae
 Chloropidae
 Cryptochetidae
 Inbiomyiidae
 Milichiidae
 Tethinidae
 Acalyptratae Incertae Sedis
 Ctenostylidae

Коротковусі